Rambla (del árabe رملة [ramla], ‘arenal’) hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Rambla (geomorfología) o torrente; cauce con caudal temporal u ocasional, debido a las lluvias.

Vías urbanas
 Rambla (España), calle ancha y con árboles, generalmente con andén central (el término es usado especialmente en España).
 Rambla (Uruguay), avenida que bordea la costa de un lago, un río o el mar (el término es usado especialmente en Uruguay).
 Rambla (Argentina), avenida que bordea la costa del mar argentino (el término es usado especialmente en Mar del Plata).

Lugares
 La Rambla, Mercedes (Uruguay). Bordea la costa sobre el Río Negro. 
La Rambla, paseo de la ciudad de Barcelona, España.
 La Rambla (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba, España.
 Estación de La Rambla, estación de la Línea 7 del Metro de Madrid, España.
 Rambla de Montevideo, avenida costera y uno de los principales paseos de la ciudad de Montevideo.
 Rambla de Mar del Plata, avenida costera y uno de los principales paseos de la ciudad de Mar del Plata.

Literatura
 Rambla (revista), revista de historietas española.
 La rambla paralela, novela del escritor colombiano Fernando Vallejo.

Además
 Onda Rambla, cadena de radio privada que emite en Cataluña desde 1991.